Gustava Karolina Meklenbursko-Střelická (12. července 1694 – 13. dubna 1748) byla sňatkem s Kristiánem Ludvíkem II. meklenburskou vévodkyní.

Rodina 
Gustava Karolina se narodila jako dcera Adolfa Fridricha II. Meklenbursko-Střelického a jeho první manželky Marie Meklenburské. Byla mladší sestrou meklenburského vévody Adolfa Fridricha III. a přes otcův třetí sňatek tetou britské královny Šarloty.

Manželství 
Gustava Karolina se 13. listopadu 1714 provdala za svého bratrance Kristiána Ludvíka Meklenburského, třetího syna vévody Fridricha Meklenbursko-Grabowského a jeho manželky Kristýny Vilemíny Hesensko-Homburské. Kristián Ludvík se stal meklenburským vévodou v roce 1747, rok před manželčinou smrtí.

Gustava Karolina měla s Kristiánem Ludvíkem pět dětí:

 1. Fridrich II. Meklenbursko-Zvěřínský (9. 11. 1717 Schwerin – 21. 4. 1785 Ludwigslust), vévoda meklenbursko-zvěřínský od roku 1756 až do své smrti
 ⚭ 1746 Luisa Frederika Württemberská (3. 2. 1722 – 2. 8. 1791)
 2. Ludvík Meklenbursko-Zvěřínský (6. 8. 1725 Grabow – 12. 9. 1778 Schwerin), dědičný princ meklenbursko-zvěřínský od roku 1756 až do své smrti
 ⚭ 1755 Šarlota Žofie Sasko-Kobursko-Saalfeldská (24. 9. 1731 Coburg – 2. 8. 1810 Schwerin)
 3. Ulrika Žofie (1. 7. 1723 Grabow – 17. 9. 1813 Rostock) v letech 1728–1756 abatyše benediktinského kláštera ve městě Rühn
 4. Luisa (10. 2. 1730 Grabow – 12. 6. 1730)
 5. Amálie (8. 3. 1732 Grabow – 24. 9. 1775), řeholnice v Herfordu

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 12. července
Narození v roce 1694
Úmrtí 13. dubna
Úmrtí v roce 1748
Meklenbursko-střelická dynastie
Německé vévodkyně
Ženy